

Bułgaria 
 Jastrebowo – wieś w obwodzie Ruse
 Jastrebowo – wieś w obwodzie Stara Zagora